Мазан (Воклюз), Маза́н (фр. Mazan) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз.
 Мазан-л'Аббе, Маза́н-л'Аббе́ (фр. Mazan-l'Abbaye) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Мазан Михайло Семенович (21 листопада 1920 — 12 грудня 1944) — радянський військовий льотчик періоду Другої світової війни. Герой Радянського Союзу.